Vue (bioscoopketen), een Nederlandse bioscoopketen, onderdeel van Vue International.
Vue (Loire-Atlantique), gemeente in het Franse departement Loire-Atlantique.
Vue (software), software voor het maken van 3D-computergraphics.
Vue.js, een opensource model-view-viewmodel frontend JavaScript-framework.